Suna significa ànec blanc i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Suna inclouen:
 Suna Kan - violinista turca
 Suna Korat - cantant d'òpera turca